Денега — прізвище.

Відомі носії 
 Денега Богдан Ігорович (*1996) — український футболіст, півзахисник та нападник, гравець клубу «Калуш».
 Денега Галина Василівна (*1949) — українська художниця, письменниця.
 Денега Микола Михайлович (1925—1955) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА та Бронзового хреста заслуги УПА.